Richard Carpenter (ur. 1929) – brytyjski scenarzysta telewizyjny
 Richard Carpenter (ur. 1946) – amerykański wokalista, pianista, kompozytor, założyciel zespołu "The Carpenters"